

Patronymes 
Karavaïev (masculin ; ) ou Karavaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Irina Karavaïeva (1975-), gymnaste trampoliniste russe
 Viatcheslav Karavaïev (1864-1939), footballeur russe
 Vladimir Karavaïev (1995-), entomologiste russe puis soviétique

Patronyme russe